Owayy er en platform for booking af naturnære og unikke overnatningersmuligheder, herunder glamping, trætophuse, jurter, a-frames, små hytter mm.  

Owayy blev dannet under navnet GoGlamping i 2018, hvor de to stiftere og barndomsvenner, Magnus Emil Holst Schou og Anton Frederik North, oprindeligt også havde deres egen lokation med glampingtelte. I 2021 skiftede virksomheden navn til Owayy.

Owayy startede op, da de to stiftere gik på CPH Buisness i København, og netop København er fortsat her virksomheden har hovedkvarter.

Noter